Дергово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дергово — хутор в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Дергово — деревня в Лужском районе Ленинградской области.